Herschel hace referencia a varios artículos:

Apellido
William Herschel (1738-1822), astrónomo alemán, descubridor del planeta Urano.
John Herschel (1792-1871), matemático y astrónomo inglés, hijo del astrónomo William Herschel.
Carolina Herschel (1750–1848), astrónoma inglesa de origen alemán, hermana de William. 
Alexander Stewart Herschel (1836–1907), astrónomo británico, hijo de John Herschel.

Además
En honor a William Herschel se ha dado su nombre a:

Medalla Herschel, otorgada por la Real Sociedad Astronómica (Royal Astronomical Society, RAS) a "investigadores de mérito excepcional en astrofísica observacional".
(2000) Herschel, asteroide n.º 2000 de la serie (1960 OA).

Herschel (Observatorio Espacial), misión de la Agencia Espacial Europea en 2009.
Herschel (cráter lunar)
Herschel (cráter de Marte)
Herschel (cráter de Mimas), en Mimas, satélite del planeta Saturno.

De manera análoga existen otros objetos celestes llamados Herchell en honor a los diferentes miembros de dicha familia. Así, también reciben ese nombre dos cráteres de la luna, uno en honor de John Herschel y otro en honor de Carolina Herschel:
J. Herschel (cráter), en la Luna.
C. Herschel (cráter), en la Luna.

Geografía 

 Isla Herschel (Canadá), en el territorio del Yukón;
 Isla Herschel (Chile), en el grupo de las islas Hermite en Tierra del Fuego.